Дискографія німецького гурту «Scooter» складається з 19 студійних альбомів, 4 концертних альбомів, 3 збірок та 48 синглів.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Концертні альбоми

Сингли

Відео-альбоми

Примітки 

Scooter
Scooter